Myzostoma aruense är en ringmaskart som beskrevs av Remscheid 1918. Myzostoma aruense ingår i släktet Myzostoma och familjen Myzostomidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
aruense